Battery Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Battery Island (Maine)
 Battery Island (Maryland)
 Battery Island (North Carolina)

in Australien:
 Battery Island (Australien) in der Bass-Straße zur Furneaux Group